Edward, Ed ou Ted King peut faire référence à :
  (1612-1637), poète anglo-irlandais ;
  (mort en 1639), évêque anglais ;
 Edward King,  comte de Kingston (1726-1797), homme politique anglo-irlandais et pair ;
 Edward King, vicomte Kingsborough (1795-1837), antiquaire irlandais ;
 Edward King (1829-1910), évêque britannique ;
  (1848–1896), journaliste et auteur américain ;
  (1884-1958), général américain ;
 Edward J. King (1925-2006), gouverneur du Massachusetts ;
 Ed King (1949-2018), musicien américain ;
 Ted King (né en 1965), acteur américain ;
 Ted King (né en 1983), cycliste américain.